MZZ steht für:
 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, slowenisches Außenministerium, derzeit geführt von Miro Cerar
 Marion Municipal Airport (Indiana) (IATA-Code), Flughafen von Marion (Indiana), Indiana

mzz steht für:
 Maiadomu (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung